Cordial puede referirse a:

Cordial (bebida), una bebida alcohólica checa.
Cordial (dulce), un dulce típico de la Región de Murcia (España).
